In 2014 werd het 100ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 13 april en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met het beste resultaat in de reguliere competitie.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro